еПри Марракеша 2020 года (официально 2020 Marrakesh ePrix) — автогонка чемпионата Формулы E, которая прошла 29 февраля на Международном автодроме Мулай Эль-Хассан в Маракеше, Марокко. Это был пятый этап сезона 2019-20, а также четвертый в истории еПри Марракеша. Антониу Феликс да Кошта, пилот команды DS Techeetah, выиграл гонку, стартовав с поула, и по итогам гонки возглавил чемпионат.

События перед еПри 
Перед этапом Митч Эванс, пилот команды Jaguar, лидировал в чемпионате, обгоняя своего ближайшего преследователя Александра Симса из команды BMW i Andretti Motorsport на 1 очко. При этом BMW i Andretti Motorsport лидировала в командном чемпионате, опережая Jaguar на 12 очка.

Свободные заезды 
Первая сессия прошла вечером в пятницу 28 февраля по причине позднего восхода солнца, и чтобы сессия не проходила в условиях плохой освещенности.

Жан-Эрик Вернь не смог принять участие в первой сессии по причине болезни. Его заменял Джеймс Росситер, тест-пилот команды DS Techeetah.

Замены

Квалификация 
Погода: Пасмурно. Сухо. Воздух +14 °C. Трасса +20…21 °C

Суперпоул

Примечания 
 Результаты Робина Фряйнса и Нила Яни аннулированы по причине несоблюдения омологированной картографии педали газа.
 Митч Эванс не смог показать время в квалификации. Допущен к старту.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Марокко в 2020 году
ЕПри Марракеша